Влади́мир Ива́нович Бу́ркин (9 января 1936, село Черняное, Тамбовская область — 15 января 2015, Тамбов) — советский, российский врач; заслуженный врач Российской Федерации (1995), почётный гражданин города Тамбова.

Биография 
Окончил школу-семилетку и с отличием — Тамбовское медицинское училище, в 1961 г. — Воронежский медицинский институт. Работал главным врачом Тигрицкой участковой больницы в Минусинском районе (Красноярский край), в 1963—1971 гг. — в участковой больнице села Черняное.

С 1971 г. учился в ординатуре при Саратовском медицинском институте, затем в течение 2 лет работал рентгенологом в госпитале города Мбея (Танзания); освоил язык суахили.

Вернувшись в Тамбов, работал сначала старшим рентгенологом областной больницы, главным врачом промышленной поликлиники, с 1987 г. — главным врачом МЛПУ «4-я городская больница». За время руководства больницей № 4 инициировал открытие детской и взрослой поликлиник, присоединение бывшей больницы завода «Ревтруд», открытие хосписа и геронтологического центра, кабинета врача общей практики; создание реабилитационных центров при образовательных учреждениях Советского района.

Избирался депутатом Тамбовской городской Думы II, III и IV созывов (1996—2010).

Похоронен на Воздвиженском кладбище ().

Семья 
Отец — Иван Буркин, участник Великой Отечественной войны; мать — Мария;
 братья — Николай, Михаил, Алексей (Заслуженный врач России), Александр; сёстры — Нина, Татьяна.

Жена — Светлана Михайловна, врач;
 дочери: Галина, Ольга — врачи.

Награды и признание 
 Значок «Отличнику здравоохранения» (1968)
 Заслуженный врач Российской Федерации (1995)
 Почётный гражданин города Тамбова (2007)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Воронежского медицинского университета
Медики по алфавиту
Медики XX века
Медики XXI века
Почётные граждане Тамбова